La Copa de les Nacions de basquetbol femení va ser una competició de seleccions de basquet, creada el 2008. Estava coorganitzat per les federacions catalana, gallega i basca. Hi participaven les tres seleccions organitzadores més una quarta convidada, disputant un torneig quadrangular que decidia el campió de la competició. Deixa de disputar-se el 2011.

La selecció catalana de bàsquetbol va guanyar tres edicions, el 2008, 2010 i 2011

Palmarès 
 2008: Catalunya
 2009: Cuba
 2010: Catalunya
 2011: Catalunya

Edicions

I Copa de les Nacions 2008

II Copa de les Nacions 2009

III Copa de les Nacions 2010

IV Copa de les Nacions 2011 

La quarta edició es va disputar en format triangular i el va guanyar la selecció de Catalunya.

Enllaços externs

Edició 2008 
 Notícia Federació gallega 
 Estadístiques semifinals
 Crònica semifinals Federació gallega 
 Semifinal Catalunya-Portugal Federació Basca 
 Imatges Catalunya-Portugal 
 Galícia - País Basc Federació Basca 
 Tercer i 4t llocs Federació Basca 
 Notícia sobre la final Federació gallega

Edició 2009

Edició 2010

Referències 

Competicions de bàsquet femenines